Jean Lacroix (1766-1854), médecin et chirurgien  militaire français ;
 Jean Lacroix (1832-1909), photographe genevois ;
 Jean Lacroix (1875-1918), pharmacien français ;
 Jean Lacroix, chansonnier et animateur télé français ;
 Jean Lacroix (1884-1971), escrimeur français ;
 Jean Lacroix (1900-1986), philosophe français.

Portent un nom similaire :
 Jean de la Croix (1542-1591), saint catholique espagnol.